Kelen József (1834–1897) orvos
 Kelen József (1892–1939) mérnök, politikus, népbiztos